Willowdale ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Willowdale (Kansas)
 Willowdale (Louisiana)
 Willowdale (Massachusetts)
 Willowdale (New Jersey)
 Willowdale (Oregon)
 Willowdale (Pennsylvania)
 Willowdale (West Virginia)

in Kanada:
 Willowdale (Pictou County, Nova Scotia)
 Willowdale (Halifax, Nova Scotia)
 Willowdale (Toronto), Stadtteil
 Willowdale No. 153, Saskatchewan

Sonstige:
 Willowdale-Bauxitmine, ein Bauxitbergwerk in Western Australia, Australien